

Cinema 
Malia  – film del 1917 diretto da Alfredo De Antoni
Malìa  – film del 1946 diretto da Giuseppe Amato

Geografia 
Malia  – villaggio nel distretto di Limassol (Cipro)
Malia  – villaggio della prefettura di Candia, sull'isola di Creta (Grecia)

Onomastica
Malia - forma hawaiiana del nome proprio di persona Maria

Persone
Malia - cantante malawiana

Teatro 
Malìa  – melodramma di Luigi Capuana in 3 atti del 1893 con musiche di Francesco Paolo Frontini

Zoologia 
Malia  – genere di uccelli della famiglia Pycnonotidae